Action Hero é uma série de jogos eletrônicos de ação produzida e publicada pela empresa coreana Com2uS com jogos lançados para celular e Zeebo. Tendo cinco jogos, o primeiro deles, Action Hero 3D: Wild Dog, foi lançado em 2006 para celular, e o último jogo da série é Super Action Hero 2.

Jogos 
 Action Hero 3D: Wild Dog - 2006
 Super Action Hero - 2007
 Super Action Hero 12 days of Xmas
 Super Action Hero 2
 Super Action Hero PLUS - 2012

Ligações externas